Ємчу́к — українське прізвище, утворене від Єма, форми імені Омелян.

Носії 
 Ємчук Єлена (1970) — американська професійна фотографиня, художниця і кінорежисерка українського походження.
 Ємчук Єлизавета Миронівна (1902—1980) — українська вчена у галузі зоології.
 Ємчук Ігор Федорович (1930(19300820) — 2008) — український академічний веслувальник, дворазовий призер Олімпійських ігор.